James Wright (1716-1785) – politico britannico
 James Wright (1927-1980) – poeta statunitense
 James Wright (1991) – giocatore di football americano statunitense